Dippold ist der Familienname folgender Personen:
 Günter Dippold (* 1961), deutscher Historiker und Volkskundler
 Hans Dippold (1876–1958), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter
 Harald Dippold (* 1943), deutscher Radrennfahrer
 Katie Dippold (* 1980), US-amerikanische Drehbuchautorin, Improvisationskomikerin und Schauspielerin
 Richard Dippold (1891–1963), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Diepold
 Dippoldismus
 Dippoldiswalde